Königstraße steht für:
 Königstraße (Bad Freienwalde)
 Königstraße (Bad Laasphe), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Laasphe
 Königstraße in Berlin-Mitte, 1951 umbenannt in Rathausstraße
 Königstraße (Berlin-Wannsee)
 Königstraße (Dillingen an der Donau), siehe Liste der Baudenkmäler in Dillingen an der Donau
 Königstraße (Dresden)
 Königstraße (Duisburg)
 Königstraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Königstraße
 Königstraße (Hamburg) im Stadtteil Altona-Altstadt, mit dem gleichnamigen Bahnhof der S-Bahn Hamburg
 Königstraße (Hannover)
 Königstraße (Lübeck)
 Königstraße (Nürnberg), siehe Liste der Baudenkmäler im Nürnberger Stadtteil Sankt Lorenz
 Königstraße (Stuttgart) 

Siehe auch:

 Königsallee
 Königsstraße
 Königsweg
 Königssteig